Naselja u Hrvatskoj:
 Bokšić (Đurđenovac), naselje u općini Đurđenovac
 Bokšić (Tompojevci), naselje u općini Tompojevci

Osobe s prezimenom Bokšić:
 Alen Bokšić, hrvatski nogometaš